

Топоніми 
Комоно (Міє)
Комоно (Фукуока)